San Pedro Sea Dogs é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2012.

Clubes de futebol de Belize